Hank & Jed Movie Pictures (Хэнк и Джед Муви Пикчерз) - местная киностудия Уилмингтона, Северная Каролина, занимающаяся производством комедийных короткометражек и мультфильмов.

В России приобрели популярность такие шоу, как BFFs (Battlefield Friends) и D&A (Doraleous and Associates).

Продукция 
Мультсериалы

Battlefield Friends, 2012 (англ. Друзья по Батлфилд) - комедийный мультсериал, основанный на серии игр Battlefield.

Doraleous and Associates, 2010 (англ. Доралеус и Компания) - комедийный мультсериал, описывающий странствия благородного рыцаря Доралеуса по стране Нюдония. 

Mob Squad, 2012 - комедийный мультсериал, основанный на игре Minecraft. В сериале показывается, как выглядит мир со стороны монстров. 

Мультфильмы

Toonstone, 2014 -  полнометражный, комедийный мультфильм, повествующий о жизни стрелка на Диком Западе.

Короткометражные фильмы

Return to the Rednecks, 2006 (англ. Возвращение к Деревенщинам) - короткометражная комедия, рассказывающая о жизни двух местечковых джедаев, которым приходиться сражаться с прислужниками темной стороны силы.Брент Триплетт (Джедай Хэнк) - режиссёр, сценарист; Нейт Пэннинг (Джедай Джед) - сценарист; Брайан Махони (Дарт Вейдер) - сценарист; Райан Рисли (Уборщик Бара) - сценарист. 

Super Sam, 2005 (англ. Супер Сэм) - короткометражная комедия на тему жизни супергероев.
Брент Триплетт (Супер Сэм) - режиссёр, сценарист; Нейт Пэннинг (Монстр) - сценарист.

Актерский состав и команда 
Брент Триплетт (Brent Triplett) - сценарист, актер, актер озвучивания, режиссёр, продюсер;
Нейт Пэннинг (Nate Panning) - сценарист, актер, актер озвучивания, продюсер;
Брайан Махони (Bryan Mahoney) - актер озвучивания;
Тони Шнур (Tony Schnur) - музыкальный продюсер, актер озвучивания;
Джон Этеридж (Jon Etheridge) - актер озвучивания;

Интересные факты 
 Мультсериал "Doraleous and Associates" собрал 82,062$ на Кикстартере.
 Актеры участвовали в озвучивании официального трейлера запуска мультиплеера Battlefield 4. В игре есть пасхалка, с озвучиванием разговоров солдат.

Примечания